Силькеборг:

 Силькеборг — город в центральной Дании, на полуострове Ютландия.
 Силькеборг — датская коммуна в составе области Центральная Ютландия.
 «Силькеборг» — датский футбольный клуб из одноимённого города.
  — стадион в городе Силькеборге, с 2012 года назывался «Маскот Парк». Снесён в 2017 году.
  — датский гандбольный клуб, базирующийся в городах Бьеррингбро и Силькеборг.